Juniorvärldsmästerskapen i alpin skidsport 1983 avgjordes i Sestriere i Italien under perioden 3-5 februari 1983 och var det andra världsmästerskapet för juniorer.

Medaljfördelning

Resultat Damer

Resultat Herrar

Referenser

Externa länkar 
 JVM 1983 på FIS hemsida

Alpina skidsportsäsongen 1982/1983
Alpin skidsport i Italien
Sportevenemang i Italien
1983 i Italien
1983